Пицпуль () — коммуна в Германии, районный центр, расположен в земле Саксония-Анхальт. 

Входит в состав района Йерихов. Подчиняется управлению Бидериц-Мёзер.  Население составляет 244 человека (на 31 декабря 2006 года). Занимает площадь 22,09 км². Официальный код  —  15 3 58 049.

Ссылки
 Официальная страница 

Города Саксонии-Анхальт